Женске квалификације за ЕвроБаскет 2021. започеле су 14. новембра 2019. године. 14 тимова ће се квалификовати и придружити се Француској и Шпанији.

Жреб за квалификације 
Жреб за квалификације одржан је 22. јула 2019. године у Минхену, Немачка.

Групе 
Квалификоваће се најбољи тим из сваке од девет група, као и пет најбоље пласираних другопласираних тимова.

Сва времена су локална.

Група А

Резултати

Група Б

Резултати

Група Ц

Резултати

Група Д

Резултати

Група Е

Резултати

Група Ф

Резултати

Група Г

Резултати

Група Х

Резултати

Група И

Резултати

Поредак другопласираних тимова 
Пет најбољих другопласираних тимова из група, квалификовало се за завршни турнир. [2] Утакмице против четвртопласиране екипе у свакој групи нису укључене у ово рангирање.

Поредак на табели зависи од: 1) Бодови; 2) Међусобни скор; 3) Кош разлика; 4) Датих кошева.

Квалификовани тимови

Референце

Спољашње везе 

2021
Европско првенство у кошарци за жене 2021.